Löwenhaus steht für:

 Löwenhaus (Düsseldorf), Gebäude in Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen
 Löwenhaus (Norden), Gebäude in Norden, Niedersachsen
Siehe auch:
 Arslan Hane